Джакоми́ни () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Джакомини, Верджил (1899—1984) — американский гребец.
 Джакомини, Массимо (род. 1939) — итальянский футболист, тренер.
 Джакомини, Руджеро (род. 1945) — итальянский историк, писатель и деятель Итальянской коммунистической партии.